Zanten ist der Familienname folgender Personen:
 Cornélie van Zanten (1855–1946), niederländische Opernsängerin
 David van Zanten (* 1982), irischer Fußballspieler
 Jacob Veldhuyzen van Zanten (1927–1977), niederländischer Pilot
 Marlies Veldhuijzen van Zanten (* 1953), niederländische Politikerin
 Rachelle van Zanten (* 1976), kanadische Musikerin, Sängerin, Slide-Guitaristin und Pianistin

Siehe auch:
 Santen